Laojunmiao är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 680 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou.

Trakten runt Laojunmiao är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Laojunmiao är det största samhället i trakten. Trakten runt Laojunmiao är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu

WP:Projekt Kina